Messier 76 (M76) – mgławica planetarna
 Valmet M76 – fiński karabin szturmowy
 Zastava M76 – jugosłowiański karabin wyborowy
 Marszałkowska 76 Office Center w skrócie M76 – budynek biurowy w Warszawie